Мора Линн Тирни (, род. 3 февраля 1965) — американская актриса. Она наиболее известна по роли Эбби Локхард в сериале NBC «Скорая помощь» (1999—2009), за которую она была номинирована на премию «Эмми» в 2001 году. С 2014 года Тирни снимается в сериале Showtime «Любовники», роль в котором принесла ей премию «Золотой глобус».

Жизнь и карьера 
Родилась 3 февраля 1965 года в Бостон, Массачусетс, США в ирландской католической семье.

Она старшая из 3 детей в семье Джозефа и Пэт Тирни. Её отец известный политик Бостона, а мать агент по недвижимости. Детство Моры прошло в районе Гайд-Парк, Бостон. Она посещала Нотр-Дамскую академию в Хингхам, штат Массачусетс, после чего поступила в Нью-Йоркский университет.

Прорыв в её карьере случился в 1995 году, когда её пригласили на съемки комедийного сериала NewsRadio. После этого снималась уже в довольно значимых фильмах «Лжец, лжец», «Инстинкт» и «Первобытный страх». В 1999 году она получила роль Аббигейл Локхарт в сериале «Скорая помощь».

После завершения сериала «Скорая помощь» Тирни взяла на себя второстепенную роль в сериале FX «Спаси меня» в 2009 году. 13 июля 2009 года Тирни перенесла операцию по удалению опухоли груди. Из-за проблем со здоровьем ей пришлось покинуть сериал NBC «Родители», и впоследствии роль Тирни досталась Лорен Грэм. В 2010 году она получила главную роль в сериале ABC «Вся правда», который был отменен после семи эпизодов в связи с низкими рейтингами. В 2012—2013 годах у неё была второстепенная роль в «Хорошая жена».

В 2014 году Тирни вернула к своей персоне внимание критиков благодаря одной из центральных ролей в сериале Showtime «Любовники». Роль принесла ей «Золотой глобус» и номинацию на «Выбор телевизионных критиков» в 2016 году.

Фильмография 
 1991 — История с ограблением
 1991 — Мертвые женщины в неглиже
 1992 — Белые пески
 1993 — Временная секретарша
 1994 — Из темноты
 1995 — Милосердие
 1996 — Первобытный страх
 1997 — Лжец, лжец
 1998 — Основные цвета
 1998 — Тонкая розовая линия
 1999 — Силы природы
 1999 — Инстинкт
 1999 — Кислород
 2001 — Скотланд, Пенсильвания
 2002 — Бессонница
 2003 — Мелвин идёт на обед
 2004 — Добро пожаловать в Лосиную бухту 
 2006 — Диггеры 
 2007 — За удачей 
 2008 — Полупрофессионал 
 2008 — Ой, мамочки 
 2008 — Найти Аманду 
 2012 — Зов природы

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США